Риналь Альбертович Мухаметов (; род. 21 августа 1989, пос. Алексеевское, Татарская АССР, СССР) — российский актёр театра и кино, сценарист, певец и музыкант. 

Наиболее известен по роли пришельца Хэкона в фильмах Фёдора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение».

Биография 
Учился на  эстрадно-цирковом отделении Казанского театрального училища. Позже уехал в Москву и 2008 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова.

В 2012 году окончил Школу-студию МХАТ («Седьмая студия» Кирилла Серебренникова). В том же году получил премию им. И. М. Москвина-Тарханова, вручаемую лучшему студенту Школы-студии МХАТ по пластическим дисциплинам.

В 2017 году получил престижную премию молодым актёрам «Chopard Talent Award».

Попечитель фонда «Подари жизнь».

Пишет и выпускает музыку под псевдонимом RINAL.

Творчество 
С 2012 года — актёр «Гоголь-центра». В 2017 году сыграл в сериале «Оптимисты», где также исполнил песню «Не знаю» из саундтрека.
В 2019 году исполнил главную роль в фильме «Битва». В 2020 году получил главную роль в фильме «Кома».

В 2020 году выпустил мини-альбом «Дым». Летом 2021 года выпустил сингл «Силуэт», который стал саундтреком сериала more.tv «Happy End», а в ноябре того же года презентовал одноименный сольный альбом из семи композиций, а также клип на первый сингл альбома «Запах эвкалипта».

Принял участие в съёмках видеоклипа «Цветное лето» от «Гоголь-центра». В июле стал участником акции «#идёмвкино». В августе стало известно о съёмках в фильме «Рашн Юг».

Личная жизнь 
 Первая жена — Каролина Ерузалимская, студентка ТИ им. Б. Щукина (2012—2014 гг.).

 Вторая жена — Сюзанна Акежева, продюсер, позже стала директором Риналя. 5 апреля 2016 года у пары родилась дочь Эвия.

Критика 
Кинокритик Антон Долин в рецензии на фильм "Притяжение" отметил:  блестящая работа еще одного воспитанника «Гоголь-центра», Риналя Мухаметова: он сыграл, собственно говоря, пришельца. Бондарчуку удалось виртуозно совместить в единственном парадоксальном персонаже все, что вызывает ненависть широких масс. Во-первых, инопланетянин — интеллигент, никогда не повышающий голоса, безупречно рыцарственный и самоотверженный. Во-вторых, мигрант с явно «неславянской» внешностью. В-третьих, одевшись во что попало, сразу становится похож на хипстера: футболка с принтом в стиле ретро, растянутый свитер, шинель (параллели предъявлены сразу, чуть прямолинейно: Гагарин, Цой, Абдулов в ушанке, кажется, из «Чародеев»).

Творческая деятельность

Театральные работы 
 «Спасти орхидею» (режиссёр — В. Насташев) — Треплев
 «Наша Алла» (режиссёр — К. Серебренников)
 «Пастернак. Сестра моя — жизнь» (режиссёр — М. Диденко) — Гамлет
 «Сон в летнюю ночь» (режиссёр — К. Серебренников) — Лизандр

Актёрские работы в кино (фильмография)

Сценарные работы 
 2018 — Всё сложно (короткометражка)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Гоголь-центр